Nishio steht für:

 Nishio (Nishio-shi), eine Stadt in Japan
 Nishio (Han) (Nishio-han), ein Lehen in Japan
 Burg Nishio (Nishio-jō), der Fürstensitz dieses Lehens in der Stadt Nishio
 Nishio (Klan), eine Familie des japanischen Schwertadels

Nishio ist der Familienname folgender Personen:

 Nishio Ishin (* 1981), japanischer Light-Novel-Autor, siehe Nisio Isin
 Kanji Nishio (* 1935), japanischer Germanist
 Mariko Nishio (* ~1950), japanische Badmintonspielerin
 Ryūya Nishio (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Shōji Nishio (1927–2005), japanischer Aikido-Lehrer
 Nishio Suehiro (1891–1981), japanischer sozialistischer Politiker
 Tadahisa Nishio (1930–2012), japanischer Autor
 Nishio Toshizō (1881–1960), General der kaiserlich japanischen Armee